Александр Бердников:
 Бердников, Александр Васильевич (род. 1953) — глава Республики Алтай 2006 по 2019 год.
 Бердников, Александр Иванович (1883—1959) — российский революционер, советский государственный деятель.
 Бердников, Александр Рафаилович (род. 1981) — российский певец, участник группы «Корни».
 Бердников, Александр Яковлевич (род. 1951) — советский и украинский политический деятель.